XYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lasbordes, Tolosa, Francia